Юрий Владимирович Злов (25 августа 1971, Ангарск, Иркутская область) — советский и российский хоккеист, левый нападающий. Мастер спорта России международного класса.

Клубная карьера 
Воспитанник ангарского хоккея, первый тренер — Гидрович Станислав Иванович. Взрослую карьеру начинал в омском «Авангарде» в первой лиге СССР и барнаульском «Моторе» во второй лиге. В 1989 году вернулся в родной город и три сезона выступал во второй лиге за «Ермак», забросив за это время 101 шайбу. В одном из сезонов стал лучшим бомбардиром второй лиги.

В 1992 году получил предложения от клубов высшего дивизиона России — воскресенского «Химика» и тольяттинской «Лады» от тренера Александра Петровича Тычкина. В тот момент предпочёл перейти в «Химик» как в более именитый клуб, однако после не слишком удачного сезона 1992/93 в итоге перешёл в «Ладу». В тольяттинском клубе провёл семь сезонов, за это время становился двукратным чемпионом России (1993/94, 1995/96), двукратным серебряным призёром (1994/95, 1996/97), обладателем (1997) и финалистом (1995) Кубка Европы. В финальном матче Кубка Европы в 1997 году сделал дубль в ворота шведского «МОДО». В сезоне 1996/97 награждён призами «Рыцарь атаки» (за наибольшее количество хет-триков) и «Золотой шлем» (символическая сборная сезона).

В конце карьеры играл в высшем дивизионе за «Салават Юлаев» (Уфа) и в первом дивизионе за московские «Крылья Советов». Серебряный призёр высшей лиги (первый дивизион) сезона 2000/01. Завершил карьеру в 30-летнем возрасте из-за хронической травмы позвоночника.

Всего в высших дивизионах сыграл 295 матчей, в которых набрал 194 очка (91+103). С учётом игр плей-офф забросил более 100 шайб.

В сезоне 1996/97 вызывался в сборную России, сыграл 3 матча на «Кубке Глобена», в которых не набрал очков.

После окончания игровой карьеры много лет работал детским тренером в Тольятти, в школах «Волгарь» и «Лада». Также занимался производством пилорам и цветочным бизнесом.

Личная жизнь 
Женат, сын Павел.

Ссылки 
 Профиль на сайте r-hockey.ru
 Профиль на сайте eliteprospects.com
 Профиль на сайте ХК «Крылья Советов»
 По прозвищу «Добрый». Часть 1
 Этот день в истории «Авангарда»

Хоккеисты СССР
Хоккеисты России
Игроки сборной России по хоккею с шайбой
Игроки ХК «Авангард» Омск
Игроки ХК «Мотор» Барнаул
Игроки ХК «Ермак»
Игроки ХК «Химик» Воскресенск
Игроки ХК «Лада»
Игроки ХК ЦСК ВВС
Игроки ХК «Салават Юлаев»
Игроки ХК «Крылья Советов»